Gardonesi – abitanti di Gardone Riviera
Gardonesi – abitanti di Gardone Val Trompia